Fresno de Torote är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Fresno de Torote ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fresno de Torote är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Fresno de Torote. Runt Fresno de Torote är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alcalá de Henares,  km söder om Fresno de Torote. Trakten runt Fresno de Torote består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid